Weiterleitung Enckhausen